Le Sida est présent en Europe depuis les années 1980.

Quelques données statistiques actuelles 
Selon les données de la CIA de 2013 et 2014, les pays les plus touchés étaient l'Ukraine (), la France (), l'Espagne (), le Royaume-Uni () et l'Italie ().

Selon l'EuroHIV (programme européen pour la surveillance épidémiologique du sida), un total de  d’infection à VIH nouvellement diagnostiqués ont été déclarés en 2004 dans l'Union européenne. Le nombre total de personne séropositives à l'échelle continentale est difficilement évaluable car les données transmises (lorsqu'elles le sont) par les États ne sont pas centralisées et ne parviennent pas, ou du moins avec des approximations douteuses, aux organismes étatiques de santé.

Évolution 
. Il semblerait que ce contraste opère selon un axe Est-Ouest. L'évolution en Europe de l'Est serait bien plus forte que celle de l'Ouest, bien que cette dernière demeure inquiétante.

Malgré le risque de sous-diagnostic et de sous-reporting, en 2020,  infections au HIV sont rapportés dans 46 des 53 pays de la région européenne de l'ONU, parmi lesquels  infections ( %) se trouvent dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (UE/EEE) et 
 ( %) en dehors de l'UE/EEE. Cela correspond à une croissance de  infections diagnostiquées par  dans la région européenne.

Dans la région européenne de l'ONU/OMS,
 le plus grand nombre de diagnostic positifs HIV se trouve , atteignant 32,6 par  ;
 un plus faible taux de diagnostic positifs HIV se trouve à l'Ouest et en UE/EEE, atteignant 3,7 et 3,3 par  respectivement ;
 le plus faible taux de diagnostic positifs HIV se trouve au centre : 2,3 par .

Le principal mode de transmission varie par aire géographique: homosexuel à l'ouest, hétérosexuel à l'Est

Les migrants (définis comme provenant d'un pays autre que le pays où ils sont diagnostiqués) comptent pour 44 % des diagnostiqués positifs dans l'UE/EEE en 2020, dont 15 % d'Afrique sub-saharienne, 10 % d'Amérique latine et des Caraïbes, 9 % d'autres pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et 3 % d'autres pays d'Europe de l'Ouest.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site de Eurohiv

Europe
Santé en Europe